Montedoro ima više značenja:
 Montedoro (Benevento)
 Montedoro
 Montedoro (Taranto)